Komitet Wojskowy może dotyczyć:
 Komitet Wojskowy (1814-1815)
 Komitet Wojskowy NATO
 Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
 Naczelny Polski Komitet Wojskowy
 Wojskowy Komitet Sztabowy